Тамды — река в России и Казахстане, протекает по Мартукскому району Актюбинской и Акбулакскому району Оренбургской области. Длина реки составляет 43 км.

Начинается к западу от села Новомихайловка. Течёт по открытой местности в общем северном направлении. Протекает через посёлок Тамдысай. Устье реки находится в 347 км по левому берегу реки Илек у села Ушкуль.

Ширина реки в низовьях — 25 м, глубина — 2 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Илек. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000912112200008253.

Примечания 

Притоки Илека (притока Урала)
Реки Акбулакского района
Реки Актюбинской области